Phantom Corsair, concept-car futuriste de 1938
 Corsair Components, fabricant de matériel informatique ;
 , personnage de comic de la série Les X-Men ;
 Corsairs, un jeu vidéo de Microïds sorti et 1999 et réédité en 2003 (Corsairs Gold)

Aéronautique
 Corsair International, une compagnie aérienne française ;
 Vought O2U Corsair (1932), biplan d'observation de la United States Navy ;
 Chance Vought F4U Corsair (1940), avion de chasse embarqué de la United States Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 LTV A-7 Corsair II (1965), avion de combat de la United States Navy.

Voir aussi